Oblężenie Namur - jedna z operacji wojskowych przeciw cytadeli i twierdzy Namur
Oblężenie Namur (1692)
Oblężenie Namur (1695)
Oblężenie Namur (1914)

Strony ujednoznaczniające